Neutert ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Neutert (1891–1970), deutscher Bildhauer und Maler 
 Eugen Neutert (1905–1943), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Natias Neutert (* 1941), deutscher Dichter, Denker, Künstler, Übersetzer und Dozent für Polyästhetik

Siehe auch:
 Neudert